Ланкастър може да се отнася за:
 Градове
 Ланкастър, Англия
 В САЩ
 Ланкастър (Калифорния)
 Ланкастър (Масачузетс)
 Ланкастър (Охайо)
 Ланкастър (Пенсилвания)

 Окръзи в САЩ
 Ланкастър (окръг, Вирджиния)
 Ланкастър (окръг, Небраска)
 Ланкастър (окръг, Пенсилвания)
 Ланкастър (окръг, Южна Каролина)

 Други
 Ланкастър (династия), английска династия от 15 век
 Авро Ланкастър, британски бомбардировач от годините на Втората световна война